Primeira Liga (2017/2018) – 84. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Portugalii. Liga liczyła 18 zespołów. 16 z nich utrzymało się dzięki pozycji zajętej w poprzednim sezonie, a dwie ostatnie spadły do niższej klasy rozgrywkowej. Rozgrywki rozpoczęto 6 sierpnia 2017 roku, a zakończono 13 maja 2018. Beniaminkami były drużyny  i . Tytuł mistrzowski po raz 31. zdobyła drużyna . Królem strzelców został Jonas, zdobywca 34 goli w barwach SL Benfica.

Drużyny

Uczestnicy poprzedniej edycji 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (17.) oraz  (18.).

Stadiony i miasta

Podsumowanie sezonu

Tabela

Miejsca po kolejkach 
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 94%; text-align:center;"
! rowspan=2 width="76"|Drużyna \ Runda
! align=center|1 !! align=center|2 !! align=center|3 !! align=center|4 !! align=center|5 !! align=center|6 !! align=center|7 !! align=center|8 !! align=center|9 !! align=center|10 !! align=center|11 !! align=center|12 !! align=center|13 !! align=center|14 !! align=center|15 !! align=center|16 !! align=center|17 !! align=center|18 !! align=center|19 !! align=center|20 !! align=center|21 !! align=center|22 !! align=center|23 !! align=center|24 !! align=center|25 !! align=center|26 !! align=center|27 !! align=center|28 !! align=center|29 !! align=center|30 !! align=center|31 !! align=center|32 !! align=center|33 !! align=center|34
|-
! align=center height="20"| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center|
|- align=center
|-

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Źródła
 Liga NOS ligaportugal.pt
 

2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Portugalii
2017 w Portugalii
2018 w Portugalii